Az Antwerpenben megrendezett 1920. évi nyári olimpiai játékokon a férfi egyéni párbajtőrvívás egyike volt a 6 vívószámnak. 80 induló volt 13 nemzetből a versenyen.

Eredmény

Első kör

|}

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Források
Adatok

Vívás az 1920. évi nyári olimpiai játékokon